En gård har flere betydninger:
 Baggård
 Bondegård
 Kongsgård
 Skolegård

Se også
 Atrium
 Gårdhave